een zeker tijdstip
moment (mechanica), een grootheid uit mechanica en constructieleer
moment (wiskunde), een begrip verbonden aan een wiskundige functie
Moment (uitgeverij), een uitgeverij van boeken
Het Moment, een literair tijdschrift
Moment (single), een nummer van Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie en Tabitha